Formiche Alto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Formiche Alto (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Formiche Alto (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar